Ekpres steht für:
 Ekspres, eine ukrainische Tageszeitung
 Ekspres (Polen), eine polnische Zuggattung im Eisenbahn-Fernverkehr Polens